Fox (englisch „Fuchs“) steht für:

 Fox (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Fox Corporation, US-amerikanisches Medienunternehmen
 Fox Broadcasting Company, US-amerikanisches TV-Network
 Fox Film Corporation, US-amerikanische Filmproduktionsfirma
 Fox Racing Inc., US-amerikanisches Unternehmen der Sport- und Bekleidungsbranche
 Fox (Volk), auch Meskwaki, nordamerikanisches Indianervolk
 Fox (Sprache), dessen Sprache 
 Fox (Band), englische Popband (1974–1977)
 Fox, NATO-Codewort: Schuss mit einer Luft-Luft-Rakete, siehe Brevity Code #F
 Fox (Mondkrater)
 Fox, ehemalige Restpostenmärkte der Karstadt AG (bis 2007), siehe Karstadt #Filialen
 Foxterrier, Hunderasse
 Foxtrott, Modetanz 

Fahrzeuge und Fahrzeughersteller:
 Fox (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Fox Automobile, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Fox Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Fox Racing Shox, US-amerikanische Firma für Federelemente
 Fairey Fox, britischer Doppeldecker-Tagbomber
 MDM-1 Fox, Kunstflug-Segelflugzeug des polnischen Herstellers MDM
 NSU Fox 101 OSB, Motorradmodell des Herstellers NSU 
 Audi Fox, die US-Version des Audi 80 B1 (1972–1978)
 VW Fox, Pkw-Modell von Volkswagen
 Reliant Fox, Pkw-Modell von Reliant

geographische Objekte:
 Mount Fox, mehrere Berge
 Fox River, mehrere Flüsse
 Fox Creek, mehrere Fließgewässer
 Fox (Alaska), Ortschaft im Fairbanks North Star Borough
 Fox (Arkansas), Ort im Stone County
 Fox (Illinois), Ort im Kendall County
 Fox Township, mehrere Town(ship)s in den USA
 Fox-Gletscher, Neuseeland
 Fox-Gletscher (Antarktika), Gletscher im Wilkesland
 Fox-Eisstrom, Eisstrom im Ellsworthland, Antarktika
 Fox Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika

FOX steht für:
 Forkhead-Box-Proteine, DNA-Abschnitt vieler Gene
 FOX (Algorithmus), symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus
 FOX-Toolkit, Toolkit für die Programmierung von Oberflächen

Siehe auch:
 Dr.-Fox-Experiment
 FOX-Reagenz
 Fox-Algorithmus
 Fox-Gleichung
 Fox-Flory-Gleichung
 Fox Lake, mehrere Orte
 Focks
 Foxe
 Foxx
 Fuchs

Abkürzung